Орех бару () — древесное растение, произрастающее в Южной Америке; вид рода  семейства Бобовые. Плоды и семена используются в пищу.

Описание 
Дерево высотой до 25 м и диаметром на уровне груди до 70 см. Продолжительность жизни до 60 лет. Плодоношение начинается в возрасте шести лет. Цветки гермафродитные. Растение опыляется пчёлами Xylocopa suspecta, Pseudaugochlora graminea и Apis mellifera.

Пищевая ценность 
Сравнительная таблица пищевой ценности ореха бару с другими орехами:

Употребление в пищу 
Плоды и семена используются человеком в пищу в свежем или переработанном виде. Плоды содержат много белка (29,59 %), эфирных масел (40,27 %) и клетчатки (19,04 %) и минеральных веществ (цинк, железо и кальций). Семена используются как противоревматическое средство и защищают от окислительного стресса.

Распространение 
В диком виде встречается в Боливии, Бразилии, Парагвае и Перу.

Примечания

Ссылки 
 http://sherl.info/baru-nuts-polza-i-vred/
 https://orehovod.com/news/1266-raznovidnost-oreha-barukas.html
 https://lookbio.ru/eda/superfudy/orex-baru-novyj-superfud/

Мотыльковые
Орехоплодные растения